Krótka piłka – powieść Harlana Cobena
 Krótka piłka – amerykański film z 2001